Кастрильон:

 Кастрильон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 
 Кастрильон, Мануэль (ум. 1836) — мексиканский военачальник, генерал-майор.
 Кастрильон, Нильсон (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Кастрильон, Хайме (род. 1983) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Кастрильон Ойос, Дарио (1929—2018) — колумбийский кардинал.